Инициати́вная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Инициативная улица — улица в Волгограде.
 Инициативная улица — улица в Воскресенске.
 В Канске:
 1-я Инициативная улица.
 2-я Инициативная улица.
 Инициативная улица — улица в Краснодаре.
 Инициативная улица — улица в Люберцах.
 Инициативная улица — улица в Москве.
 Инициативная улица — улица в Ногинске.
 Инициативная улица — улица в Пензе.
 Инициативная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Инициативная улица — улица в Салавате.
 Инициативная улица — улица в Таганроге.
 Инициативная улица — улица в Твери.
 Инициативная улица — улица в Уфе.
 Инициативная улица — улица в Кемерове.

Украина 
 Инициативная улица — улица в Харькове.